Teófilo Otoni kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Teófilo Otoni, ort, Minas Gerais, 
 Teófilo Otoni (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar